Boletus pinicola je nejednoznačný systematický název následujících druhů hub:
Boletus pinicola (VITT.) VENT. – hřib borový
Boletus pinicola Sw., 1810 – troudnatec pásovaný